Anwander ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Anwander (* 1956), Schweizer Landwirt und Krimiautor
 Hermann Anwander, deutscher Skispringer
 Johann Anwander (1715–1770), deutscher Rokokomaler und Freskant
 Johann Baptist Anwander (* ~ 1750; † ~ 1800), Künstler und Rokoko-Maler
 Manuela Anwander (* 1992), deutsche Eishockeyspielerin
 Maria Anwander (* 1980), österreichische Künstlerin
 Norbert Anwander (* 1960), deutscher Journalist und Moderator
 Sophie Anwander (* 1995), Miss Ostdeutschland 2013 aus Wandlitz (Wandlitz)

Anwander war eine alternative Bezeichnung für Anwande